Stadelhofen steht für folgende geographischen Objekte:

in Bayern:
 Stadelhofen, Gemeinde im Landkreis Bamberg
 Stadelhofen (Gößweinstein), Ortsteil von Gößweinstein, Landkreis Forchheim
 Stadelhofen (Karlstadt), Ortsteil von Karlstadt, Landkreis Main-Spessart
 Stadelhofen (Titting), Ortsteil von Titting, Landkreis Eichstätt

in Baden-Württemberg:
 Stadelhofen (Konstanz), Ortsteil von Konstanz, Landkreis Konstanz
 Stadelhofen (Oberkirch), Ortsteil von Oberkirch, Ortenaukreis
 Großstadelhofen, Ortsteil von Pfullendorf, Landkreis Konstanz
 Kleinstadelhofen, Ortsteil von Pfullendorf, Landkreis Konstanz

in der Schweiz:
 Stadelhofen (Zürich), Ortsteil von Zürich

Siehe auch:
 Bahnhof Zürich Stadelhofen
 Kantonsschule Stadelhofen, Gymnasium in Zürich

 Marcel Meyer de Stadelhofen
 Stadelhof
 Stadelhofer